El término Tahdzibichén puede hacer referencia a:

 Tahdzibichén, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Tahdzibichén, una población localizada en el municipio de Sotuta, Yucatán, México; o
 Tahdzibichén, una población localizada en el municipio de Yaxcabá, Yucatán, México.